Дрен може да се отнася за:
 Дрян (Cornus), род растения
 Обикновен дрян (Cornus mas), вид растения
 Села
 Дрен (Област Перник), в България
 в Северна Македония
 Дрен (община Демир Капия)
 Дрен (община Прилеп)
 в Сърбия
 Дрен (община Лазаревац)
 Дрен (община Лепосавич)
 Дрен (община Обреновац)
 Дрен (планина), в Северна Македония